Nello sci nordico ai X Giochi olimpici invernali, che si svolsero nel 1968 a Grenoble (Francia), vennero assegnate medaglie in dieci specialità. 

Le gare di salto con gli sci e di sci di fondo, sia maschili sia femminili, furono considerate valide anche ai fini dei Campionati mondiali di sci nordico 1968, dei quali costituirono la ventisettesima edizione, mentre quella di combinata nordica assegnò soltanto il titolo olimpico. 

Per quel che concerne la partecipazione, la Germania Est e la Germania Ovest presentarono due squadre distinte anziché quella unitaria con la quale avevano preso parte alle tre edizioni olimpiche precedenti.

Risultati

Uomini

Combinata nordica

Salto con gli sci

Trampolino normale

Trampolino lungo

Sci di fondo

15 km

30 km

50 km

Staffetta 4x10 km

Donne

Sci di fondo

5 km

10 km

Staffetta 3x5 km

Medagliere per nazioni

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 Schede FIS:
 
 
 

 Schede Sports-reference:
 
 
 

 10
Sport ai X Giochi olimpici invernali
Sci nel 1968